Tenisový turnaj WTA AEGON Classic 2012 se konal ve dnech 11. až 17. června v anglickém Birminghamu. Hraje se na otevřených travnatých dvorcích areálu Edgbaston Priory Club. Jednalo se o součást kategorie WTA International Tournaments. Odměny činily 220 000 USD.

Obhájkyně singlového titulu druhá nasazená Němka Sabine Lisická vypadla ve svém úvodním utkání, tedy ve druhém kole, s Polkou Urszulou Radwańskou. Soutěž dvouhry vyhrála americká kvalifikantka a 208. hráčka žebříčku Melanie Oudinová, která ve finále přehrála pátou nasazenou Srbku Jelenu Jankovićovou.

Dvouhra

Nasazení hráček 
Osm nejvýše nasazených hráček mělo v 1. kole volný los.
  Francesca Schiavoneová (2. kolo)
  Sabine Lisická (2. kolo)
  Daniela Hantuchová (2. kolo)
  Roberta Vinciová (čtvrtfinále)
  Jelena Jankovićová (finále)
  Mona Barthelová (2. kolo)
  Christina McHaleová (2. kolo)
  Jekatěrina Makarovová (semifinále)
  Marina Erakovicová (3. kolo)
  Sorana Cîrsteaová (1. kolo)
  Iveta Benešová (1. kolo)
  Tamira Paszeková (1. kolo)
  Sie Su-wej (čtvrtfinále)
  Tímea Babosová (2. kolo)
  Elena Baltachová (2. kolo)
  Eleni Daniilidou (1. kolo)

Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráčky obdržely do hlavní soutěže divokou kartu:
  Jelena Jankovićová
  Tara Mooreová
  Samantha Murrayová
  Francesca Schiavoneová
  Melanie Southová

Následující hráčky si zajistily účast v hlavní soutěži z kvalifikace:
  Věra Duševinová
  Michelle Larcherová de Britová
  Noppawan Lertcheewakarnová
  Grace Minová
  Melanie Oudinová (vítězka)
  Alison Riskeová
  Abigail Spearsová
  Čeng Ťie
  Sesil Karatančevová – jako šťastná poražená
  Alla Kudrjavcevová – jako šťastná poražená

Odhlášení 
  Sofia Arvidssonová
  Petra Cetkovská
  Simona Halepová
  Jarmila Gajdošová (zranění levého zápěstí)
  Kaia Kanepiová
  Pcheng Šuaj
  Lesja Curenková
  Michaëlla Krajiceková (viróza)

Skrečování utkání 
z dvouhry
  Casey Dellacquová
  Michaëlla Krajiceková (viróza)
  Ajumi Moritová
  Virginie Razzanová

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 8-3
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále

| team-width=175

| RD1-seed1= 
| RD1-team1= Misaki Doiová
| RD1-score1-1=3
| RD1-score1-2=4
| RD1-score1-3=
| RD1-seed2=5/WC
| RD1-team2= Jelena Jankovićová
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3=

| RD1-seed3=4
| RD1-team3= Roberta Vinciová
| RD1-score3-1=3
| RD1-score3-2=7
| RD1-score3-3=4
| RD1-seed4=Q
| RD1-team4= Čeng Ťie
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=5
| RD1-score4-3=6

| RD1-seed5=8
| RD1-team5=| RD1-score5-1=3
| RD1-score5-2=6
| RD1-score5-3=6
| RD1-seed6=13
| RD1-team6= Sie Su-wej
| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2=3
| RD1-score6-3=3

| RD1-seed7=Q
| RD1-team7= Melanie Oudinová
| RD1-score7-1=6
| RD1-score7-2=5
| RD1-score7-3=7
| RD1-seed8= 
| RD1-team8= Irina Falconiová
| RD1-score8-1=4
| RD1-score8-2=7
| RD1-score8-3=5

| RD2-seed1=5/WC
| RD2-team1= Jelena Jankovićová
| RD2-score1-1=62
| RD2-score1-2=7
| RD2-score1-3=6
| RD2-seed2=Q
| RD2-team2= Čeng Ťie
| RD2-score2-1=77
| RD2-score2-2=5
| RD2-score2-3=1

| RD2-seed3=8
| RD2-team3=
| RD2-score3-1=4
| RD2-score3-2=6
| RD2-score3-3=2
| RD2-seed4=Q
| RD2-team4= Melanie Oudinová
| RD2-score4-1=6
| RD2-score4-2=3
| RD2-score4-3=6

| RD3-seed1=5/WC
| RD3-team1= Jelena Jankovićová
| RD3-score1-1=4
| RD3-score1-2=2
| RD3-score1-3=
| RD3-seed2=Q
| RD3-team2= Melanie Oudinová
| RD3-score2-1=6
| RD3-score2-2=6
| RD3-score2-3=
}}

 Horní polovina 
 1. sekce 

 2. sekce 

| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= L Robson
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= G Min
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=1
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= A Morita
| RD1-score07-1=0r
| RD1-score07-2=
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=9
| RD1-team08= M Erakovic
| RD1-score08-1=5
| RD1-score08-2=
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=13
| RD1-team09= S-w Sie
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=77
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= V Duševina
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=65
| RD1-score10-3=4

| RD1-seed11=
| RD1-team11= A Panova
| RD1-score11-1=62
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=7
| RD1-seed12=
| RD1-team12= S Dubois
| RD1-score12-1=77
| RD1-score12-2=1
| RD1-score12-3=5

| RD1-seed13=
| RD1-team13= M Czink
| RD1-score13-1=77
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14=
| RD1-team14= A Tatišvili
| RD1-score14-1=65
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=3

| RD2-seed01=8
| RD2-team01= J Makarova
| RD2-score01-1=77
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=LL
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=64
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= L Robson
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=4
| RD2-seed04=9
| RD2-team04= M Erakovic
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05=13
| RD2-team05= S-w Sie
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= A Panova
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= M Czink
| RD2-score07-1=7
| RD2-score07-2=77
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=3
| RD2-team08= D Hantuchová
| RD2-score08-1=5
| RD2-score08-2=65
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=8
| RD3-team01=| RD3-score01-1=2
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02=9
| RD3-team02= M Erakovic
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3=3

| RD3-seed03=13
| RD3-team03= S-w Sie
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=
| RD3-team04= M Czink
| RD3-score04-1=1
| RD3-score04-2=2
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=8
| RD4-team01=

 4. sekce 

 Čtyřhra 
 Nasazení párů 
  Liezel Huberová /  Lisa Raymondová (finále)
  Sania Mirzaová /  Jaroslava Švedovová (1. kolo)
  Natalie Grandinová /  Vladimíra Uhlířová (čtvrtfinále)
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (semifinále)

 Pavouk 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Čtvrtfinále
| RD3=Semifinále
| RD4=Finále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= L Huber  L Raymond
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= A Brianti  A Cadanțu
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= V Duševina  T Tanasugarn
| RD1-score03-1=5
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=[10]
| RD1-seed04=Alt
| RD1-team04= T Moore  M South
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3=[1]

| RD1-seed05=4
| RD1-team05= R Kops-Jones  A Spears
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= D Hantuchová  S Lisicki
| RD1-score06-1=0
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= K-čchen Čchang  Ch-č Čan
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= K Jans-Ignacik  A Rosolska
| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=WC
| RD1-team09= L Robson  H Watson
| RD1-score09-1=2
| RD1-score09-2=1
| RD1-score09-3=r
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= T Babos  S-w Sie
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=0
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= L Dekmeijere  A Tatišvili
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=78
| RD1-score11-3=[7]
| RD1-seed12=3
| RD1-team12= N Grandin  V Uhlířová
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=66
| RD1-score12-3=[10]

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= S Cîrstea  A Keothavong
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Š Čang  Ť Čeng
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2='''6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15=

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2012
Birmingham Classic
Tenis ve Spojeném království v roce 2012